Peder Pedersen (wielrenner), Deens wielrenner
 Peder Pedersen (turner), Deens turner